Miejscowości w USA:
 Laclede – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Linn
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Laclede (ang. Laclede County) – w stanie Missouri